

Części miejscowości w Polsce 
 Pod Kółkiem – część wsi Zbydniów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Pod Kółkiem – część wsi Alfredówka w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba